Masaru Kōno ist der Name folgender Personen:

* Masaru Kōno (Gitarrenbauer) (auch Masaru Kohno; 1926–1998), japanischer Gitarrenbauer 
 Masaru Kōno (Politikwissenschaftler) (auch Masaru Kohno; * 1962), japanischer Politikwissenschaftler